Oklahoma může být:

 Oklahoma – stát v USA
 Oklahoma City – hlavní město amerického státu Oklahoma
 Oklahoma County – okres ve státě Oklahoma
 Oklahoma (planetka) – planetka 13688 v hlavním pásu planetek

v kultuře
 Baja Oklahoma – televizní film z roku 1988
 Oklahoma! – americký romantický western z roku 1955

Rozcestníky - místopisné jméno